Musić ist der Name von:
 Ivan Musić (1848–1888), katholischer Geistlicher
 Vedin Musić (* 1973), bosnisch-herzegowinischer Fußballspieler

Siehe auch:
Mušič